Лас Матиљас 4. Сексион има више значења:

 Лас Матиљас 4. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Матиљас 4. Сексион, Сан Антонио (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику